Аврамидис () — имя собственное греческого происхождения; распространено в виде фамилий.
 Аврамидис (в монашестве Ириней) — архиерей Константинопольской православной церкви, епископ Ригийский, викарий Галльской митрополии.
 Аврамидис, Иоаннис (1922—2016) — современный греческий скульптор.